Birgit Coufal (1985), joueuse de squash autrichienne ;
 Viktor Coufal (1989),  joueur de hockey sur glace tchèque ;
 Vladimír Coufal (1992-), footballeur tchèque.